— игровой движок, разработанный японской компанией Square Enix для внутреннего использования. Движок создавался как кроссплатформенный — совместимый с Microsoft Windows и игровыми консолями восьмого поколения (PlayStation 4 и Xbox One). Анонсированный в 2010 году Luminous Engine заменил собой предыдущие внутренние движки студии, в том числе Crystal Tools — ко временам разработки игры Final Fantasy XIII-2 тот успел устареть, и компания опасалась, что его дальнейшее использование затруднит ожидаемый переход к восьмому поколению игровых систем. Новый движок должен был существенно повысить эффективность и скорость разработки компьютерных игр разных жанров.

Первой выпущенной игрой на движке Luminous Engine стала Final Fantasy XV (). Компания также выпускала техно-демо-версии, показывающие возможности движка — Agni’s Philosophy в 2012 году и Witch Chapter 0 в 2015. В 2018 году Square Enix учредила студию Luminous Productions специально для разработки AAA-игр на движке Luminous Engine. Единственной игрой студии, использовавшей движок Luminous Engine стала Forspoken ().

История разработки 
Первые сведения, косвенно намекающие на создание Luminous Studio, появились в начале марта 2010 года, когда Square Enix разместила на своём официальном сайте список вакансий для разработки «игрового движка следующего поколения». Официальный анонс и первые подтверждённые детали о Luminous Studio появились в прессе во время японской конференции разработчиков игр CEDEC 2 сентября 2011 года.

5 июня 2012 года на выставке E3 2012 Square Enix продемонстрировала первую технологическую демонстрацию движка — ролик под названием «Agni’s Philosophy Final Fantasy Real Time Tech Demo». Весь показанный на выставке ролик просчитывался на месте в реальном времени с помощью одного графического процессора GeForce GTX 680.

Название движка «Luminous Studio», как пояснил технический директор Square Enix Ёсихиса Хасимото, вдохновлено люминесцентными кристаллами, которые присутствуют во многих играх серии Final Fantasy и являются одним из её символов.

Список игр, использующих Luminous Engine

Примечания 

Внутренние игровые движки